Сломан () — фамилия.

Известные носители:

  (1921—2012) — британский филолог-романтик и профессор университета; латиноамериканец.
  (1812—1867) — немецкий юрист и писатель.
  (1848—1931) — британо-немецкий предприниматель, банкир и финансист.
 Сломан, Гундален Элизабет (1809—1893) — немецкая писательница-романистка более известная как Элиза Вилле.
 Сломан, Джон (род. 1957) — британский рок-музыкант.
  (1783—1867) — германский рейдер-судовладелец.
  (1812—1900) — немецкий судовладелец и бизнесмен.